SHB steht für:
 Schleswig-Holstein-Bahn
 Schleswig-Holstein-Block, ein Wahlbündnis, das 1954 in den Kieler Landtag einzog
 Schwäbischer Heimatbund
 Sozialdemokratischer Hochschulbund, ab 1972 Sozialistischer Hochschulbund
 Staatliches Hofbräuhaus
 Stahl- und Hartgusswerk Bösdorf
 Steinbeis-Hochschule Berlin
 Stuttgarter Historische Straßenbahnen
 Südtiroler Heimatbund
 einen Klammerzusatz bei Professoren-Titel der staatlich anerkannten, privaten Steinbeis-Hochschule Berlin, z. B. Prof. (SHB) Dr. Max Mustermann

shb steht für:
 Ninam (ISO-639-3-Code), eine der Yanomam-Sprachen im Grenzgebiet Brasiliens und Venezuelas

SHB